NIF peut renvoyer à :
 National Ignition Facility, un laser de recherche, situé à Livermore (Californie, États-Unis)
 Numéro d'identification du fournisseur d'un fournisseur de prestations de soins de santé, attribué par santésuisse, l'organisation faîtière des assureurs-maladie suisses
 Numéro d’identification fiscale